Gareth Thomas může být:

 Gareth Thomas (herec) (1945–2016) – velšský herec
 Gareth Thomas (velšský politik) (* 1954) – velšský politik
 Gareth Thomas (anglický politik) (* 1967) – anglický politik
 Gareth Thomas (ragbista, 1974) (* 1974) – velšský ragbista
 Gareth Thomas (ragbista, 1993) (* 1993) – velšský ragbista